День конструктивного диалога и взаимодействия с мировой общественностью (перс. روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان) — иранский праздник, который отмечается 13 июля (23 тира по иранскому календарю).

История 
В 2016 году решением Верховного совета культурной революции был учрежден День конструктивного диалога и взаимодействия с мировой общественностью. Датой проведения праздника было выбрано 13 июля.

23 августа 2016 года состоялось заседание Верховного совета культурной революции Ирана. В рамках данного заседания было оглашено решение о добавлении в иранский календарь девяти новых праздников и памятных дат:

 День театрального искусства (27 марта / 7 фарвардина) ();
 День безопасного транспорта   (27 апреля / 7 ордибехешта) ();
 День персидского языка (совпадает с днем памяти великого персидского поэта Фирдоуси) (15 мая / 25 ордибехешта) ();
 День донора (21 мая / 31 ордибехешта) ();
 День конструктивного диалога и взаимодействия с мировой общественностью (13 июля / 23 тира) ();
 День деревень и кочевников (7 октября / 15 мехра) ();
 День памяти Низами Гянджеви (12 марта / 21 эсфанда) ();
 Годовщина восстания в Горгане 1978 года (26 ноября / 5 азара) ();
 День памяти Хаджу Кермани (7 января / 17 дея) ().

Значение праздника 
После подписания соглашения по ядерной программе Иран стал налаживает контакты со многими странами мирового сообщества. На данный момент ИРИ осуществляет успешное сотрудничество с Россией и Китаем, улучшились отношения с Европейским союзом, а также с некоторыми странами Ближнего и Среднего Востока.

Есть основания утверждать, что из-за политики разрядки последнего времени Иран улучшает свой имидж в глазах мирового сообщества. Поэтому основание для учреждения дня конструктивного диалога и взаимодействия с мировой общественностью имеются.

Примечания 

Праздники 13 июля
Праздники Ирана